Mete ist ein türkischer männlicher Vorname, der sich auf einen Herrscher der Xiongnu (Mao-tun) bezieht und auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Mete Aslan (* 1944), türkischer Politiker
 Mete Basmacı (* 1939), türkischer Fußballspieler
 Mete Ekşi (1972–1991), türkischstämmiger Schüler, Gewaltopfer in Berlin
 Mete İzgi (* 1963), deutsch-türkischer Schriftsteller und Theaterautor
 Mete Kalkavan (* 1979), türkischer Fußballschiedsrichter
 Mete Gazoz (* 1999), türkischer Bogenschütze und Olympiasieger

Familienname 
 Alper Mete (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Cüneyt Mete (* 1970), türkischer Schauspieler
 Hasan Ali Mete (* 1966), türkischer Schauspieler
 Mattias Mete (* 1987), türkisch-schwedischer Fußballspieler
 Tarik Mete (* 1986), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Salzburger Landtag
 Victor Mete (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler

Varianten 
 Metehan

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname